De vrouwen speelden op het US Open in 2017 het enkelspel van 28 augustus tot en met 9 september 2017 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Angelique Kerber was het zesde reekshoofd. Ze werd echter in de openingsronde uitgeschakeld door de Japanse Naomi Osaka.

Het eerste reekshoofd, Karolína Plíšková, bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Coco Vandeweghe.

Het toernooi werd gewonnen door de ongeplaatste Amerikaanse speelster Sloane Stephens, die hiermee haar eerste grandslamzege boekte. In de finale versloeg zij haar als vijftiende geplaatste landgenote Madison Keys in twee sets. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2017.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens wisten, door hun openingspartij te winnen, de tweede ronde te bereiken;
 Elise Mertens en Alison Van Uytvanck strandden in de eerste ronde.

Drie Nederlandse dames speelden mee:
 Kiki Bertens was als 24e geplaatst maar verloor in de eerste ronde;
 ook Richèl Hogenkamp kon na haar eerste optreden huiswaarts keren;
 Lesley Kerkhove, die zich via het kwalificatietoernooi voor de hoofdtabel had kunnen plaatsen, had eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2017